Boswellia är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Boswellia ingår i familjen Burseraceae. 

Boswellia är lågvuxna träd med en tunn, i pappersliknande flak lossande bark, parbladiga läderartade blad i grenarnas spetsar och vita eller röda blommor. Flera av arterna, som förekommer i tropiska Afrika, Arabien och främre Indien har lämnat material till rökelse, bland annat olibanum.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar

Bildgalleri

Kinesträdordningen
Boswellia